Иван Поскочин:
 Поскочин, Иван Васильевич (1805—1886) — вице-адмирал, капитан над Петербургским портом.
 Поскочин, Иван Степанович (? — 6 марта 1803, Севастополь) — капитан-командор, герой Очаковского штурма.